Franco Malvano – politico italiano
 Giacomo Malvano – diplomatico e politico italiano
 Maria Vittoria Malvano – traduttrice italiana
 Umberto Malvano – calciatore, arbitro di calcio e dirigente sportivo italiano